Женская сборная Австралии по футболу () — представляет Австралию на международных соревнованиях по женскому футболу. Контролируется Футбольной федерацией Австралии (FFA), которая в настоящее время является членом Азиатской конфедерации футбола (AFC) и Федерации футбола АСЕАН (AFF) после ухода из Конфедерации футбола Океании (OFC) в 2006 году.

Женская сборная Австралии является трёхкратным чемпионом Океании (1995, 1998, 2003) и чемпионом Азии (2010). Команда представляла Австралию на чемпионате мира семь раз, где высшим результатом является 6-е место в 2007 году и на Олимпийских играх три раза — лучший результат 4-е место в 2020 году. Наибольшее количество матчей за сборную сыграла Черил Салисбери — 151 матч; лучший бомбардир сборной — Сэм Керр (59 мячей). Главный тренер команды — Тони Густавссон, назначенный на эту должность в 2020 году; действующий капитан сборной — нападающая английского клуба «Челси» Сэм Керр.

По состоянию на 9 декабря 2022 года сборная занимает 12-е место в рейтинге женских сборных ФИФА.

Текущие турниры

Летние Олимпийские игры 2020

Чемпионат мира 2023

Последние результаты и предстоящие матчи

2022 год

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Тони Густавссоном для участия в товарищеских матчах против сборной Новой Зеландии (8 и 12 апреля 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 12 апреля 2022 года:

Тренерский штаб 
.

Тренеры сборной

История выступления на международных турнирах 
 Чемпион  Финалист  3-е место  4-е место

Участие в чемпионатах мира

Примечания 

 
Австралия
Футбол в Австралии
Футбол